Булдовський Феофіл (1865–1944) — український православний церковний діяч
 Булдовський Олександр Захарович (1892–1941) — учасник Полтавської капели бандуристів